Bechtle steht für:

 Bechtle AG, deutsches IT-Unternehmen
 Berchtoldstag, ein Feiertag (2. Januar)

Bechtle ist der Familienname folgender Personen:
 Eberhard Bechtle (1959–1986), deutscher Lyriker und Erzähler
 Emma Bechtle-Kappis (1875–1957), deutsche Malerin
 Friedrich Bechtle (1926–2002), deutscher Verleger 
 J. R. Bechtle (* 1943), deutscher Schriftsteller 
 Joachim Bechtle-Bechtinger (* 1926), deutscher Schriftsteller und Herausgeber
 Kurt Bechtle (1936–2016), deutscher Politiker und Kaufmann
 Otto Heinrich Bechtle (1860–1941), deutscher Verwaltungsjurist
 Otto Wolfgang Bechtle (1918–2012), deutscher Verleger und Herausgeber
 Reinhold Bechtle (1907–1938), deutscher Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus
 Richard Bechtle (1882–1944), deutscher Verleger 
 Robert Bechtle (1932–2020), US-amerikanischer Maler und Grafiker
 Sibylle Bechtle-Bechtinger (* 1946), deutsche Schriftstellerin, siehe Sibylle Durian
 Stephan Bechtle, deutscher Produzent
 Wilhelm Bechtle (1906–1971), deutscher Politiker (KPD)
 Wolfgang Walter Bechtle (1892–1969), deutscher Jugendbuchautor, siehe Wolf Durian
 Wolfgang Bechtle (1920–1983), deutscher Schriftsteller und Naturfotograf